El término alza puede hacer referencia a: 

Alza, barrio de San Sebastián
Alza, pieza de un arma de fuego
Alza, elevación que va dentro del calzado